Alessandro Vedani, vagy Alessandro da Vedano középkori epítőmester
 Alessandro Vedani (1967) olasz politikus